Damion Hyatt (1985. december 23. –) jamaicai labdarúgó, az Arnett Gardens kapusa.

További információk 
Damion Hyatt adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1985-ben született személyek
Jamaicai labdarúgók
Labdarúgókapusok
Élő személyek